La Maison jaune of Het gele huis is een olieverfschilderij van de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh
 Het gele huisje (Weststraat 15 in Oranjestad, Aruba) is een stadskunukuhuis en tegenwoordig een monument